Der FC Torpedo Kutaissi () ist ein Fußballverein aus Kutaissi, der zweitgrößten Stadt Georgiens. Der Verein Spielt im Ramas-Schengelia-Stadion, welches rund 12.000 Zuschauer fasst. Nach Dinamo Tiflis ist Torpedo Kutaissi der zweiterfolgreichste Verein Georgiens.

Geschichte 
Der Club wurde 1946 als Dinamo Kutaissi gegründet, zwischenzeitlich trug er den Namen Lokomotive Kutaissi, 1959 wurde dann als Vereinsname Torpedo Kutaissi festgelegt. 1962 schaffte man erstmals den Aufstieg in die höchste sowjetische Liga, konnte sich dort jedoch nicht längerfristig etablieren, sondern war gewissermaßen eine „Fahrstuhlmannschaft“. Neben Dinamo Tiflis war man aber dennoch das einzige georgische Team, das mehr als zwei Spielzeiten in der höchsten sowjetischen Liga verbrachte (insgesamt 13 Spielzeiten).

Da sich Torpedo nie als sowjetische Spitzenmannschaft etablieren konnte, verlor man viele aussichtsreiche Talente häufig nach kurzer Zeit an Ligakonkurrenten, insbesondere an den Lokalrivalen Dinamo Tiflis. Zu den bekanntesten ehemaligen Torpedo-Spielern, die später erfolgreich für Dinamo Tiflis aufliefen, gehörten unter anderem Ramas Schengelia, Sergei Kutiwadse und Tengis Sulakwelidse. Zwischen den beiden Vereinen aus Tiflis und Kutaissi bildete sich daher eine historische Rivalität, das Spiel zwischen Torpedo und Dinamo ist auch heute noch das brisanteste Derby im georgischen Fußball.

1984 schaffte Kutaissi zum letzten Mal den Aufstieg in die höchste sowjetische Liga, musste in der Saison 1986 aber schon wieder den Abstieg hinnehmen.

1990 erklärte sich Georgien für unabhängig und Torpedo Kutaissi spielte von da an in der neugegründeten, georgischen Umaghlessi Liga, der höchsten Liga des unabhängigen Georgien. 2000, 2001 und 2002 konnte man den georgischen Meistertitel erringen und ist damit nach Dinamo Tiflis die zweiterfolgreichste georgische Mannschaft.

Bekannte ehemalige Spieler

Trainer 
  Dawit Qipiani (1999–2001)

Erfolge 
 Georgischer Meister (5): 1949, 2000, 2001, 2002, 2017
 Georgischer Pokalsieger (5): 1999, 2001, 2016, 2018, 2022
Georgischer Supercup (2): 2018, 2019 
 Turkmenistan President’s Cup: 2002

Europapokalbilanz

Weblinks 
 www.fctorpedokutaisi.com – Internetpräsenz von Torpedo Kutaissi (georgisch, englisch)

Quellen 

Georgischer Fußballverein
Sport (Kutaissi)
Torpedo Kutaissi